Meiger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Meiger von Werde, bekannt als Hans Hammer († 1519), deutscher Steinmetz, Baumeister und Architekt
 Samuel Meiger (auch: Samuel Meigerius, Samuel Meier oder Samuel Meyer; 1532–1610), deutscher Pastor, Autor, Herausgeber und Gelehrter